MPL steht für:

 Mars Polar Lander
 in der Grammatik die Genusform „Maskulinum, Plural“ (auch MPl)
 Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts
 McCartney Production Limited (auch MPL Communications Inc/Ltd; Eigenschreibweise auch mpL)
 Minneapolis Public Library
 Flughafen Montpellier in Frankreich (IATA-Code)
 Metaprogramming Library für Boost (C++-Bibliothek)
 Mozilla Public License
 Multiplex-Platte
 Walther MPL (Maschinen-Pistole-Lang), deutsche Maschinenpistole vom Typ Walther MP
 Multi-Crew Pilot Licence, ein neues Ausbildungsverfahren für Verkehrspiloten
 Mathematical Programming Language
 Monophosphoryl-Lipid A (3-O-Desacyl-4′-monophosphoryl Lipid A)
 Multiprogramming Level (Grad des Multiprogrammings)
 Member of Provincial Legislature, die Mitglieder der südafrikanischen Provincial Legislature (Provinzversammlungen)
 Marine Physical Laboratory, Forschungsinstitut der Scripps Institution of Oceanography
 Maximum Possible Loss, möglicher Höchstschaden, ein Begriff aus dem Underwriting

mpl steht für:
 Middle Watut (ISO-639-3-Code), Variante des Watut-Sprachkomplexes, eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung